Покровский монастырь — православный женский монастырь в городе Верхотурье Свердловской области.

История 
 Основан в 1621 году первым епископом Сибирским Киприаном — первый женский монастырь за Уралом. Поначалу был построен деревянным, а затем из-за частых пожаров постепенно в XVIII веке отстроен в камне.
 Иждивением Максима Походяшина построены церкви Покрова Богородицы (1744—1753 гг.) и Рождества Иоанна Предтечи (1768 г.).
 Упразднен в 1782 г.
 Возобновлён в 1896 г. В связи с тем, что храмы ранее принадлежавшие обители к тому времени были приходскими, в 1898—1902 гг. построена Ново-Покровская церковь.
 В июле 1914 г. во время паломнической поездки в монастыре останавливалась великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
 Закрыт в 1926 г.
 Возвращен Русской православной церкви в 1991 г.
 Весной 2012 г. завершен проект реставрации церкви Рождества Иоанна Предтечи

В монастыре находятся мощи сибирского юродивого Космы Верхотурского. В 2006 году для них были изготовлены новая рака и сень над ней.

Покровская церковь. Старая

Рождества Иоанна Предтечи (Походяшинская)

Новая Покровская церковь. Новая

Источники

Примечания

Ссылки 
 Свято-Покровский женский монастырь города Верхотурья  — официальный сайт
 Свято-Покровский женский монастырь 
 Покровский монастырь на сайте православной архитектуры

Монастыри Екатеринбургской епархии
Культовые сооружения Верхотурья
Женские монастыри
Верхотурье
Монастыри Свердловской области